CZJ est un code qui peut faire référence à :
 , au Panama, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZJ est un sigle qui peut faire référence à :
 Catherine Zeta-Jones, une actrice, danseuse et chanteuse britannique.

Code IATA des aéroports